Insula Carolina se poate referi la:
 Insula Carolina (Insulele Line) - atol din Micronezia, redenumit în prezent Insula Mileniului.
 Insula Carolina (Limanul Nistrului) - fostă insulă, transformată în prezent în peninsulă, situată la vărsarea Limanului Nistrului în partea stângă a acestuia.
 Insula Ada Kaleh - înscrisă pe hărțile vechi austriece cu denumirea de Insula Carolina.